Oest ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adam Oest (1946–2019), deutscher Schauspieler
 Johann Friedrich Oest (1755–1815), deutsch-dänischer Pädagoge und Seminardirektor
 Nicolaus Oest (1719–1798), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor
 Paula van der Oest (* 1965), niederländische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Otto Oest (1932–2021), deutscher Mediziner

Oest bezeichnet:
 Oest-Gruppe, Verbund mittelständischer Unternehmen mit Sitz in Freudenstadt (Schwarzwald)

Siehe auch:
 Öst
 Oest genannt Driesen